Анатолий Яковлевич Куксов (21 ноября 1949, Ворошиловград, Украинская ССР, СССР — 4 января 2022, Луганск) — советский футболист, полузащитник, позднее советский и украинский футбольный тренер. Мастер спорта СССР (1970), мастер спорта СССР международного класса (1991).

Биография 
Воспитанник луганской школы «Трудовые резервы». Тренеры — Александр Семенович Ильинов и Петр Кузьмич Буянов.

С 1967 года стал выступать за луганскую команду, проведя в «Заре» всю игровую карьеру. Его дебют за основной состав луганчан состоялся в 1969 году в матче против свердловского «Уралмаша».

В разное время его приглашали и в более именитые клубы СССР. По словам Куксова, у него были приглашения из ростовского СКА, московских клубов ЦСКА, «Локомотив» и «Динамо», куда звал легендарный советский голкипер Лев Яшин: …Меня не раз приглашали в московские ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив». В стан столичных динамовцев звал сам легендарный Лев Иванович Яшин, но я отказался переходить. Приглашали и в ленинградский «Зенит»

Но он оставался верен своей родной команде, с которой становился чемпионом и дважды финалистом кубков СССР.

Занимает первое место в истории луганской «Зари» по количеству сыгранных матчей (570 матчей в официальных турнирах) и второе место по количеству забитых голов (97), уступая лишь лучшему бомбардиру команды Александру Малышенко.

Провёл 4 матча в Кубке европейских чемпионов, в которых отличился одним забитым мячом.

По мнению спортивных журналистов Луганщины, был признан лучшим футболистом в истории луганской «Заря».

Стиль игры 
Прекрасный организатор атак команды, плеймейкер, разыгрывающий — центральная ось, вокруг которой строилась вся игра команды.

В национальной сборной СССР в 1972 году сыграл 8 матчей (в том числе 5 матчей за олимпийскую сборную СССР).

После завершения игровой карьеры стал тренером. В его тренерской карьере были команды мастеров и любительские клубы, которые он приводил к победам в различных официальных и ведомственных турнирах. Наиболее успешный период в карьере у него прошёл в Ровеньках, где он с местным «Горняком» побеждал в чемпионатах и кубках Луганской области.

В 2015 году возглавил сборную Луганской Народной Республики. Под его руководством команда провела 1 матч: 19 марта 2015 года против Абхазии. Встреча завершилась поражением со счётом 0:1.

Увековечивание 
В июле 2018 года Почта Луганской Народной Республики выпустила марку с портретом Анатолия Куксова. Марка входит в блок марок «Финал Чемпионата мира по футболу».

Умер 4 января 2022 года в Луганске.

Достижения 
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 1972
 Чемпион СССР 1972
 Финалист Кубка СССР (2): 1974, 1975
 В списке 33-х лучших футболистов Украинской ССР: № 2 — 1972; № 3 — 1971, 1973, 1974.
 В 2010 году был признан лучшим футболистом в истории луганской «Заря».
 Медаль «За труд и победу» (2004)

Примечания

Литература 
 
 Юлиан Шкиров: «Сто лет луганскому футболу». Луганск. 2008 год.

Ссылки 
 Профиль на сайте «Наши в еврокубках»
 Профиль на сайте истории и статистики «Зари»
 Страница на сайте ukrsoccerhistory.com

Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1972 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1972 года
Мастера спорта СССР международного класса
Игроки ФК «Заря» Луганск
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Заря» Луганск
Тренеры ФК «Металлург» Запорожье
Тренеры ФК «Мариуполь»